Szerelmeim, eredeti címe Amori miei, 1978-as olasz film, rendezte Steno
 Szerelmeim, Szűcs Judith-album (2010)
 Szerelmeim – Makk Károly portré, Káel Csaba filmje (2017)